Филипп де Крой (; 1562 — 4 февраля 1612), граф де Сольр — государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын Жака III де Кроя, сеньора де Сампи, и Иоланды де Ланнуа, дамы де Молембе и Сольр.

Сеньор де Сольр, Молембе, Бофор, Сампи, Авен, Конде, Виллен, Туркуэн и Коруа, пэр Камбрези.

Капитан стрелков телохранителей испанского короля в Нидерландах, член государственного и военного советов эрцгерцогов Альбрехта и Изабеллы (вероятно, с 1595), главный конюший Нидерландов, губернатор и великий бальи Турне и Турнези. В последнем качестве принес присягу штатгальтеру Нидерландов Алессандро Пармскому 27 января 1591.

3 ноября 1592 сеньория Сольр-Ле-Шато (Solre-le-Château) в Эно была возведена королём Филиппом II в ранг графства.

18—19 января 1594 участвовал в ассамблее основных сеньоров страны, обсуждавших предложения эрцгерцога Эрнста Австрийского по исправлению ситуации в Нидерландах.

В 1595 году новый штатгальтер граф де Фуэнтес предпринял вторжение во Францию, пока полковник Мондрагон угрожал голландцам. Испанцы взяли Ле-Катле и Дурлан, и осадили Камбре. Граф де Сольр участвовал в экспедиции и его рота во время осады располагалась в квартале Тён-Сен-Мартен. Он также участвовал во взятии города и цитадели в августе 1595.

23 января 1596 встречал на границе Нидерландов нового наместника Альбрехта Австрийского, которого проводил до Брюсселя. В ходе кампании того года был одним из двух заложников, гарантировавших условия капитуляции Хульста, подписанных Альбрехтом с комендантом этого места графом фон Зольмсом (18 августа 1596).

5 сентября 1596 участвовал в сражении у Сен-Поля, где испанцы были разбиты, и маршал Бирон взял в плен губернатора Артуа маркиза де Варамбона.

Осенью 1597 командовал 1500 тяжеловооруженными всадниками авангарда армии штатгальтера, выступившей на помощь Амьену, захваченному испанцами, а затем осажденному Генрихом IV.

В 1598 году Филипп де Крой был направлен Генеральными штатами в Испанию с поздравлениями Филиппу II по случаю бракосочетания инфанты.

В 1599 году был пожалован в рыцари ордена Золотого руна.

Играл некоторую роль на Генеральных штатах 1600 года, но не являлся политической фигурой первого плана.

В кампанию 1601 года едва не погиб, будучи послан с сотней кавалеристов в Вестфалию, на встречу с немецкими владетелями. Возле Лингена отряд был атакован из засады сорока протестантскими всадниками и обращен в бегство, потеряв часть людей убитыми и три десятка пленными. Граф де Сольр был ранен и едва сумел уйти. В следующем году под командованием Амброджо Спинолы воевал с голландцами Морица Оранского.

В 1605 году был послан Альбрехтом и Изабеллой со специальной миссией в Испанию к королю Филиппу III и его первому министру герцогу Лерме, каковое поручение, по словам бельгийского историка , дало графу де Сольр «историческую физиономию».

В 1611 году представлял Альбрехта на бракосочетании короля Венгрии Маттиаса в Вене. Умер на обратном пути из Германии.

Семья 

1-я жена (12.1582): Анна де Бофор (ум. 26.03.1588), дама де Бофор и Рансар, единственная дочь и наследница барона Филиппа де Бофора, сеньора де Рюм, и Мадлен де Ламарк. Принесла в приданое богатые сеньории Бофор в Артуа, Рюм, Рансар, Виллем, и прочие.

Дети:

 Александр де Крой (ум. 1604), граф де Сольр, капитан гвардии короля Испании. Был холост
 Жан де Крой (14.02.1588—1640), граф де Сольр. Жена: Жанна де Лален (1588—1649), дама де Ранти, дочь Эммануэля-Филибера де Лалена, сеньора де Монтиньи, и Анны де Крой, маркизы де Ранти
 Шарлотта де Крой
 Жанна де Крой

2-я жена (30.06.1592): Анна де Крой (ум. 13.05.1608), маркиза де Ранти, дочь Гийома де Кроя, маркиза де Ранти, и Анны ван Ренессе, вдова Эммануэля-Филибера де Лалена, сеньора де Монтиньи

Дети:

 Шарль-Филипп-Александр де Крой (ум. 23.11.1640), маркиз де Ранти, герцог д'Авре. Жена (13.10.1627): Мари-Клер де Крой (1605—24.09.1664), маркиза д'Авре, дочь Шарля-Александра де Кроя, маркиза д'Авре, и Иоланды де Линь
 Анна де Крой, баронесса ван Памел. Муж 1): Робер де Сент-Омер, граф де Морбек; 2) (13.10.1627): Клод д'Оньи, граф де Купиньи (ум. 1640)
 Евгения-Изабелла-Клара де Крой. Муж (1625): Луи де Майи, сеньор де Шемери

3-я жена (контракт 25.01.1609): Гийеметта де Куси (ум. 12.1630), дама де Шемери, дочь Жака II де Куси, сеньора де Вервен, и Антуанетты д'Оньи-де-Шон, вдова Луи II де Майи, сеньора де Рюмениль

Дети:

 Клод де Крой, виконт де Лангль
 Филипп-Франсуа де Крой (ум. 1650), герцог д'Авре. Жена 1) (1635): Мари-Мадлен де Байёль, дочь графа Максимильена де Байёля и Екатерины де Лален; 2) (1.05.1643): Мари-Клер де Крой (1605—24.09.1664), маркиза д'Авре, дочь Шарля-Александра де Кроя, маркиза д'Авре, и Иоланды де Линь

Примечания

Литература 

 , p. 656 
 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 65 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 586

Ссылки 

 
 

Государственные деятели Нидерландов
Дом де Крой